Доброклонский — русская семинаристская фамилия; имеет женскую форму Доброклонская.* Доброклонский, Александр Павлович (1856—1937) — историк церкви, ректор Императорского Новороссийского университета.
 Доброклонский, Михаил Васильевич (1886—1964) — советский искусствовед, специалист по истории западноевропейского изобразительного искусства.